CIX est un sigle composé des trois lettres C, I et X qui peut faire référence à :
 Compulink Information eXchange, un démon Internet.
 Complete in X, un boys band sud-coréen.

CIX est un code qui peut faire référence à :
 , au Pérou, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 109, en nombres romains.

Code IATA des aéroports